De naam Bleijendaal kan verwijzen naar:
 Bleijendaal (Oirschot), een oud woonhuis in Oirschot dat enige malen dienst heeft gedaan als karmelietessenklooster.
 Bleijendaal (Soest), een monumentale boerderij in Soest (Nederland).
 Kasteel Bleyendaal, een middeleeuws kasteel of versterkt huis in Soest (Nederland)